Ржепишевский — фамилия; имеет женскую форму Ржепишевская.
 Ржепишевский, Александр Иванович (1879—1930) — российский архитектор.
 Ржепишевская, Наталия Александровна (более известна под фамилией Глан; 1904—1966) — советский хореограф, танцовщица, актриса.